En langage militaire, champ de bataille est synonyme de théâtre militaire ou théâtre d'opération.

Champs de bataille ou Champs de Bataille peut désigner :
 Champs de bataille, une série de documentaires historiques française diffusée depuis 2014 sur RMC Découverte ;
 Champs de Bataille, un magazine français consacré entièrement à l’histoire militaire.